McDonnell ou MacDonnell est un nom de famille d'origine écossaise, une variante de MacDonald. Il est notamment porté par :
 Adrian McDonnell (né en 1959), chef d'orchestre franco-américain ;
 Barbara McDonnell (vers 1847-1928), philanthrope irlandaise ;
 Bob McDonnell (né en 1954), homme politique américain, futur gouverneur de la Virginie ;
 Charlie McDonnell (né en 1990), youtubeur britannique ;
 
 James Smith McDonnell (1899-1980) pionnier américain de l'aviation et fondateur du constructeur aéronautique McDonnell devenu par la suite McDonnell Douglas ;
 
 
 Mary McDonnell (née en 1952), actrice américaine ;
 

Patronyme écossais